Clausdorf bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Satow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Kirch Mulsow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Kittendorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern

siehe auch: Klausdorf